El Palau de la Balmesiana és un edifici de caràcter neogòtic, i amb elements modernistes situat al carrer Duran i Bas, davant de la plaça del Vuit de Març de Barcelona. L'edifici és la seu de la Fundació Balmesiana, una institució eclesiàstica dedicada a la difusió de la cultura catòlica en general i de l'ideari del filòsof i del teòleg vigatà Jaume Balmes i Urpià.

L'edifici de la Fundació Balmesiana ocupa dos espais. El primer edifici, construït entre 1919 i 1923 per albergar la seu del Foment de Pietat, consta de planta baixa i tres pisos, a més d'un pati central que aporta llum a l'edifici, i disposa un singular balcó de fusta llaurada en forma de tribuna. L'Editorial Balmes es troba en aquest edifici. Al segon edifici, el més proper al carrer Magdalenes, començat a construir el 1928 i acabat poc després del final de la guerra civil, es troba la Biblioteca Balmesiana, fundada el 1923 i integrada per llibres antics d'espiritualitat i uns 150 volums de la col·lecció particular de Jaume Balmes. Aquest edifici, juntament amb un dels elements més característics de l'equipament com és la seva capella, fou dissenyat per Joan Rubió i Bellver, un dels deixebles d'Antoni Gaudí. Rubió és molt conegut per la seva contribució a tornar a donar forma al barri Gòtic al començament del segle XX. La capella és tot un tresor amagat, en part gràcies a l'escultura damunt el retaule que presideix l'espai, obra de Josep Llimona, i a les imatges de Déu i sant Joan, de Josep Maria Camps i Arnau. Precisament, el pont que connecta el Palau de la Generalitat amb la Casa dels Canonges per sobre el carrer del Bisbe, una de les seves obres més icòniques. A la planta baixa hi ha la Llibreria Balmesiana. Al principal és on hi ha la capella i un ampli saló d'actes, els volums dels quals ocupen gairebé la totalitat del primer pis. Al segon pis hi ha la biblioteca i al tercer hi va haver fa anys una residència sacerdotal. Després de la guerra, les activitats del Foment de Pietat van ser assumides per la Fundació Balmesiana, hereva de la biblioteca, i la Fundació Cultura Religiosa, que a través de l'Editorial Balmes publica llibres religiosos.

Referències 

Edificis neogòtics de Barcelona